Chris Wright – australijski pływak urodzony w 1988
 Chris Wright – amerykański koszykarz urodzony w 1988
 Chris Wright – amerykański koszykarz urodzony w 1989